Bjerre er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bent Fabricius-Bjerre - komponist og musiker
 Jens Bjerre (eventyrer) - eventyrer og filmmand
 Jens Bjerre Jacobsen - komponist og organist
 Jens Overgaard Bjerre - kunstmaler
 Jonas Bjerre - sanger og musiker
 Karen Margrethe Bjerre - skuespiller
 Kenneth Bjerre - speedwaykører
 Kresten Bjerre - tidligere fodboldspiller
 Maya Bjerre-Lind - skuespiller
 Morten Bjerre - håndboldspiller og træner
 Poul Bjerre - filosof, forfatter og arkitekt
 Svend Bjerre - parodist, skuespiller og entertainer
 Sys Bjerre - sanger og sangskriber

 steder
 Bjerre (Sydslesvig) - landsby i Angel i Sydslesvig